Råsted (Randers), plaats in de Deense gemeente Randers
Råsted (parochie, Holstebro)
Råsted (parochie, Randers)